Hollywood è un quartiere di Los Angeles, noto per essere il centro dell'industria cinematografica statunitense. Il termine può riferirsi anche a:

Cinema 
 Hollywood – film del 1923 diretto da James Cruze
 Hollywood (Something to Sing About) – film del 1937 diretto da Victor Schertzinger
 Hollywood – film del 1980 diretto da Kevin Brownlow e David Gill
 Hollywood – film del 2004 diretto da Antonio Tublen
 Hollywood - Un sogno a luci rosse (Finding Bliss) – film del 2009 diretto da Julie Davis

Geografia 
 Hollywood – città della contea di Jackson, Alabama
 Hollywood – città della contea di Charleston, Carolina del Sud
 Hollywood – città della contea di Broward, Florida
 Hollywood – città fantasma della contea di Luzerne, Pennsylvania

Musica 
 Hollywood – casa discografica italiana
 Hollywood Records – casa discografica statunitense 
 Hollywood – album dei The Crusaders del 1973
 Hollywood – singolo dei Red Hot Chili Peppers del 1985
 Hollywood – singolo dei The Cranberries del 1997
 Hollywood – singolo dei Negrita del 1999
 Hollywood – singolo di Madonna del 2003
 Hollywood – singolo dei Collective Soul del 2007
 Hollywood – singolo di Jay-Z featuring Beyoncé del 2007
 Hollywood – album dei Circle del 2008
 Hollywood – singolo di Marina and the Diamonds del 2010
 Hollywood – singolo di Michael Bublé del 2010
 Hollywood – album delle The Puppini Sisters del 2008
 Hollywood – singolo di Polo G del 2018
 Hollywood – singolo di LA Vision e Gigi D'Agostino del 2020
 Hollywood – singolo di Sfera Ebbasta del 2021

Persone 
 Captain Hollywood (...) – cantante statunitense naturalizzato tedesco 
 Jesse James Hollywood (1980) – criminale statunitense
 Paul Hollywood (1966) – cuoco e personaggio televisivo britannico

Televisione 
 Hollywood - La valle delle bambole (Valley of the Dolls) – serie televisiva statunitense del 1994-1995
 Hollywood – miniserie televisiva statunitense del 2020

Altro 
 Hollywood – linguaggio di programmazione
 Hollywood – rivista cinematografica italiana
 Hollywood, Hollywood! (Hollywood) – romanzo di Charles Bukowski del 1989
 Hollywood Pictures – casa di produzione cinematografica